Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 1912 прошли с 7 по 12 июля. Вид был спорта был «изобретен» основателем современного олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном.

Медалисты

Участники соревнований 
Всего в соревнованиях приняло участие 32 спортсмена из 10 государств:
  — 1
  — 4
  — 2
  — 1
  — 3
  — 1
  — 2
  — 5
  — 12
  — 1

Результаты соревнований

Стрельба

Плавание

Фехтование

Конкур

Кросс

Ссылки 
 
  
 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1912
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Современное пятиборье в Швеции